Tele In è un canale romano a programmazione generalista. Nella lista canali del digitale terrestre si trova al canale 93. Opera nella rete regionale sulla banda UHF 45, per Roma le è stato concesso di restare sul vecchio canale VHF 10 per evitare situazioni interferenziali con il multiplex della televisione vaticana. Sul mux sono presenti i canali tematici Tele In Info, Tele In +Plus, Tele In Music, Tele In Sport e Tele In Fashion. Sono inoltre presenti TeleromaUno e Tele Tibur.

Programmi trasmessi

Tele In 
 TG In
 Meteo Lazio di Alessio Migliaccio
 Rassegna Stampa

Tele In Info (canale chiuso) 
 TG In
Rassegna Stampa
 Meteo Lazio di Alessio Migliaccio

Tele In Music (canale chiuso) 
 Musica
 Canto
 Musica da Ballo

Tele In Sport (canale chiuso) 
 Baseball, le partite del Campionato Nazionale di Serie A1

Tele In Fashion (canale chiuso) 
 Moda

Tele In Cartoon (canale chiuso) 
 Lassie Rescue Rangers
 Robottino
 Looney tunes
 Mekander Robo
 BettyBoop
 Stalio & OLio

Reti televisive del Lazio